Сергей Викторович Кузьмин:
 Кузьмин, Сергей Викторович (род. 1955) — командир атомной подводной лодки «Б-414», Герой Российской Федерации.
 Кузьмин, Сергей Викторович (род. 1961) — российский учёный-материаловед, член-корреспондент РАН (2022).